Nikolai Orlov kan syfta på bland andra:

* Nikolaj Aleksejevitj Orlov (1827–1885), rysk diplomat
 Nikolaj Andrejevitj Orlov (1892–1964), rysk pianist